Овощно́е — название населённых пунктов:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Овощное — село в Джанкойском районе.
 Овощное — исчезнувший посёлок в Сакском районе.

Украины 
 Овощное — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.

См. также 
 Овощной